„Архентинос Хуниорс“ е футболен отбор от Буенос Айрес, Аржентина.

История 
Основан е на 15 август 1904 г. В миналото името на отбора е било Мъчениците от Чикаго в памет на 8-те анархисти, обесени след Хеймаркетското въстание в Чикаго през 1886 г.

Заради червения екип отборът е наричан Червените бръмбари, а заради добрата детско-юношеска школа, която не спира да произвежда таланти и е сред най-добрите в страната, тимът носи и прозвището Разсадника.

Сред най-известните играчи, рожби на Аргентинос Хуниорс са Диего Марадона, Фернандо Редондо и Хуан Роман Рикелме.

Успехи 
 1 х Носител на Копа Либертадорес: 1985
 1 х Носител на Копа Интерамерикана: 1986

 2 х шампион на Аржентина: 1948 (Шампионат Метрополитано) и 1985 (Шампионат Насионал)
 2 х шампион на Примера Б Насионал: 1955, 1996/1997
 1 х шампион на Примера Б (тогава Сегунда Дивисион): 1940

 1 х Вицешампион на Аматьорската първа дивизия: 1926
 1 х Финалист за Копа Компетенсия на Амтьорската първа дивизия: 1925

Актуален състав

Известни бивши играчи

Външни препратки 
 Официален сайт 

Аржентински футболни отбори
Футболни клубове в Буенос Айрес
Основани в Аржентина през 1904 година